Sipilä ist der Familienname folgender Personen:

 Helvi Sipilä (1915–2009), finnische Politikerin
 Jarkko Sipilä (1964–2022), finnischer Schriftsteller
 Juha Sipilä (* 1961), finnischer Politiker
 Martti Sipilä (1915–2003), finnischer Skilangläufer
 Tapio Sipilä (* 1958), finnischer Ringer
 Tauno Sipilä (1921–2001), finnischer Skilangläufer
 Turo Sipilä (* 1997), finnischer Skilangläufer
 Väinö Sipilä (1897–1987), finnischer Leichtathlet
 Vilka Sipilä (* 1987), finnischer Schachspieler